Csehország
 Újezd, település a Berouni járásban
 Újezd, település a Domažlicei járásban
 Újezd, település az Olomouci járásban
 Újezd, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Újezd, település a Zlíni járásban
 Újezd, település a Znojmói járásban
 Újezd nade Mží, település az Észak-plzeňi járásban
 Újezd pod Troskami, település a Jičíni járásban
 Újezd u Boskovic, település a Blanskói járásban
 Újezd u Brna, település a Brno-vidéki járásban
 Újezd u Černé Hory, település a Blanskói járásban
 Újezd u Chocně, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Újezd u Krásné, Krasná településrésze a Chebi járásban
 Újezd u Plánice, település a Klatovyi járásban
 Újezd u Přelouče, település a Pardubicei járásban
 Újezd u Rosic, település a Brno-vidéki járásban
 Újezd u Sezemic, település a Pardubicei járásban
 Újezd u Svatého Kříže, település a Rokycanyi járásban
 Újezd u Tišnova, település a Brno-vidéki járásban